

Carriera

Club 
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 4 settembre 2021, disputando l'incontro di Segunda División vinto per 2-0 contro il .

Nazionale 
Il 25 marzo 2022 ha esordito con la nazionale guineana giocando l'amichevole pareggiato per 0-0 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 6 giugno 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale guineana